Pingyang kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Pingyang, härad, Zhejiang, 
 Linfen, ort, Shanxi, 
 Kunyang, ort, Zhejiang,

Nordkorea 

 Pyongyang, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nordkoreaförgreningar